Аро́н Моисе́евич Гелело́вич () — потомственный почётный гражданин, евпаторийский солепромышленник и . Миллионер, самый богатый член караимской общины Евпатории своего времени.

Биография 
Родился  года в караимской семье евпаторийского купца и благотворителя Моисея (Моше) Мордехаевича Гелеловича (1788—1869) и его жены Бияны Исааковны (1800 — ?).

Состоял членом караимского национального совета при гахаме С. М. Пампулове. На ниве благотворительности был известен тем, что снабжал всех бедных караимских учащихся учебниками и учебными пособиями, всё бедное население Евпатории — хлебом, мукой, топливом, картофелем (который выписывал вагонами), чаем и сахаром по праздникам и в тяжёлые времена. 

Умер  года в Евпатории. Оставшееся после смерти А. М. Гелеловича состояние оценивалось в 3 млн рублей.

Семья 
 Жена — Сара Авраамовна Гелелович (урождённая Шайтан).
 Сын, Исаак Аронович Гелелович (1863—1918), которому было завещано продолжать благотворительную деятельность отца в прежних размерах в течение 12 лет, был убит в 1918 году во время красного террора в Евпатории.

Завещание 
Оставил на благотворительные цели 90 тысяч рублей золотом. Согласно завещанию, 50 тысяч из этих денег должны быть израсходованы на открытие и содержание высших классов школы кройки и шитья при женском караимском профучилище в г. Евпатории; 15 тысяч на образование фонда для оказания помощи всем бедным учащимся местных школ; 20 тысяч — Евпаторийской кенассе (с отчислением 20 % дохода в пользу её газзана); 2 тысячи Одесской кенассе, по 1 тысячи кенассам Феодосии, Симферополя и Иерусалима.

Примечания

Литература 
 
 Лебедева Э. И. Очерки по истории крымских караимов-тюрков — Симферополь. — 2000. — 116 с.

Караимы Крыма
Похороненные на Караимском кладбище (Евпатория)